Андерс Дреєр (* 1998) — данський футболіст, нападник клубу «Мідтьюлланн».
 Бернд Дреєр — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря; по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Джон Людвіг Еміль Дреєр — ірландський астроном данського походження.
Прізвища
 Карл Теодор Дреєр — данський кінорежисер.